Yangchuanosaurus shangyouensis es una especie y tipo del género extinto Yangchuanosaurus ("lagarto de Yang-chuan") de dinosaurio terópodo metriacantosáurido, que vivió de mediados a finales del  período  Jurásico, hace aproximadamente entre 167 a 154 millones de años, desde el Calloviense al Oxfordiense, en lo que hoy es Asia. l espécimen tipo de Y. shangyouensis tenía un cráneo de 82 centímetros de largo y la longitud total de su cuerpo se estimó en 8 metros. Otro espécimen, originalmente asignado a la nueva especie, Y. magnus, era aún más grande, con una longitud de cráneo de 1,11 metros. Puede haber tenido hasta 10,8 metros de largo y pesar hasta 3,4 toneladas métricas. Gregory S. Paul sugirió que se trata de la misma especie y dio una longitud de 11 metro y un peso de 3 toneladas métricas. 

Dong et al. en 1978 nombrarón a Yangchuanosaurus shangyouensis sobre la base de CV 00215, un cráneo y un esqueleto  completos que se recolectaron de la Formación Shangshaximiao, cerca de Yongchuan, distrito de Yongchuan, Sichuan. Data de la etapa oxfordiense del período Jurásico tardío,  hace entre 161,2 y 157,3 millones de años. Fue descubierto en junio de 1977 por un trabajador de la construcción durante la construcción de la presa del embalse de Shangyou. Una segunda especie de la misma localidad, Y. magnus, fue nombrada por Dong et al. en 1983 sobre la base de CV 00216, otro cráneo y esqueleto completos. Una revisión detallada de la filogenia del tetanuro realizada por Carrano, Benson y Sampson en 2012 reveló que ambas especies son conespecíficas. los trabajos de 1978 y 1983 diferenciaron estas especies principalmente en base al tamaño. Además, Dong et al. en 1983 observaron que el maxilar de Y. magnus tiene una fenestra adicional dentro de la fosa anteorbital, mientras que Y. shangyouensis poseía sólo una fosa en este lugar. Sin embargo, se considera que es una variación intraespecífica, posiblemente ontogenética. Además, la aparente diferencia en la morfología de las vértebras cervicales puede explicarse comparando diferentes posiciones dentro de la columna. Por lo tanto, los holotipos de las dos especies de Yangchuanosaurus son efectivamente idénticos y sus codificaciones son idénticas en la matriz de Carrano et al. de 2012. Gregory S. Paul en 1988 consideró a este género como un sinónimo de Metriacanthosaurus, pero esto no ha sido respaldado. El cladograma que se presenta a continuación sigue el estudio de Carrano y colegas de 2012.

Referencias

Véase también
Anexo:Géneros válidos de dinosaurios
Yangchuanosaurus
Metriacanthosauridae

Carnosauria
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de Asia
Fósiles de Asia
Megafauna